Бандо:
 Бандо — бирманское боевое искусство.
 Бандо — город в префектуре Ибараки, Япония.
 Бандо — разновидность женского нижнего белья.
 Бандо — жёсткая нетканая основа с равномерным нанесением термоплавкого клея.
 Бандо — женский головной убор или украшение в виде повязки, носимой на лбу.
 Бандо — повязка из лент в женских нарядах (шляпках, платьях. и т. д.)

Персоналии 
 Бандо, Цумасабуро (1901—1953) — японский киноактёр.
 Бандо, Серж Нганбе (род. 1988) — французский футболист камерунского происхождения.
 Бандо Тамасабуро — «именная династия» актёров кабуки.
 Бандо Тамасабуро V (род. 1950) — актёр и режиссёр кабуки, классического театра и кино, современный носитель этого имени, самый известный современный оннагата (кабуки-исполнитель женских ролей), обладатель статуса «Живого национального сокровища» Японии.
 Бандо, Рюдзи (род. 1979) — японский футболист, нападающий.